Tutz ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Tutz (* 19. Oktober 1950 in Kirchberg) ein deutscher Statistiker

Tutz bezeichnet:

 die deutsche Bezeichnung für den tschechischen Ort Dubec